

Patronymie
Kikine (masculin ; ) ou Kikina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Kikine (1670-1718), homme politique russe
 Anna Kikina (1984-), cosmonaute russe

Architecture
 Palais Kikine à Saint-Pétersbourg

Patronyme russe